Het WTA-tennistoernooi van Abu Dhabi (officieel Abu Dhabi Women's Tennis Open) van 2021 vond plaats van woensdag 6 tot en met woensdag 13 januari 2021 in Abu Dhabi, de hoofdstad van de Verenigde Arabische Emiraten. Het was de eerste editie van het toernooi. Er werd gespeeld op hardcourt­buiten­banen.

Enkelspel 
De als eerste geplaatste Amerikaanse Sofia Kenin bereikte de kwartfinale. Daarin werd zij uitge­scha­keld door Maria Sakkari.

Het vierde reekshoofd, Aryna Sabalenka uit Wit-Rusland, won het toer­nooi. In de finale ver­sloeg zij de ongeplaatste Russin Veronika Koedermetova in twee sets. Het was Sabalenka's tiende WTA-titel, de eerste van dat jaar. Zij won US$ 68.570 prijzen­geld op dit toernooi.

De Belgische Elise Mertens was als zevende geplaatst – zij meldde zich echter kort voor aanvang van het toernooi af, wegens een schouderblessure. Haar landgenote Kirsten Flipkens bereikte de tweede ronde, waar zij in het krijt trad tegen Sofia Kenin – na een gewonnen eerste set struikelde Flipkens tijdens de tweede set over een reclamebord en blesseerde daardoor haar enkel, hetgeen haar dwong de strijd te staken.

De Nederlandse Arantxa Rus strandde in de eerste ronde.

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Eindfase

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Dubbelspel 

Het eerste reekshoofd, Hsieh Su-wei en Barbora Krejčíková, bereikte de kwartfinale. Daarin werden zij uitgeschakeld door de latere winnaressen.

Het als vijfde geplaatste Japanse duo Shuko Aoyama en Ena Shibahara won het toer­nooi. In de finale ver­sloe­gen zij het als achtste geplaatste koppel Hayley Carter en Luisa Stefani in twee sets, met een tiebreak in de eerste set. Het was hun vierde gezamen­lijke titel. Aoyama had daar­naast negen eerdere dubbel­spel­titels met andere partners; Shibahara één.

De Belgische Elise Mertens had zich samen met Aryna Sabalenka ingeschreven – dit team was het tweede reekshoofd, maar moest zich afmelden door de schouderblessure van Mertens. Haar landgenote Kirsten Flipkens en Française Kristina Mladenovic, als vierde geplaatst, moesten zich eveneens afmelden, wegens de enkelblessure die Flipkens in het enkelspel had opgelopen.

De Nederlandse Demi Schuurs speelde samen met Nicole Melichar uit de Verenigde Staten, met wie zij als derde was geplaatst – zij kwamen niet verder dan de tweede ronde. Haar landgenote Arantxa Rus en de Sloveense Tamara Zidanšek bereikten de kwartfinale – daarin moesten zij het afleggen tegen Sofia Kenin en Ajla Tomljanović.

Geplaatste teams

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Externe links 

 Enkelspelschema WTA
 Dubbelspelschema WTA
 Toernooischema ITF

2021
Abu Dhabi